(ordre alphabétique)

 Alexandru Ioniţă (1989 -), footballeur roumain ;
 Artur Ioniţă (1990 -), footballeur moldave ;
 Costi Ioniță (1978 -), chanteur roumain.

Patronyme roumain